Stari Grad peut désigner :
 en Bosnie-Herzégovine
 Stari Grad, une municipalité de Sarajevo, la capitale du pays ;
 en Croatie
 Stari Grad, une ville et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Split-Dalmatie ;
 en Macédoine
 Stari Grad, un village de la municipalité de Tchachka ;
 en Serbie
 Stari grad, une municipalité de Belgrade ;
 Stari grad, un quartier de Novi Sad, la capitale de la Voïvodine ;
 Stari grad, une municipalité de la ville de Kragujevac, dans le district de Šumadija ;
 Stari Grad, les vestiges de la forteresse d'Užice, dans le district de Zlatibor.